Стально́е — название населённых пунктов в Крыму:
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России

 Стальное — посёлок в Бахчисарайском районе.
 Стальное — село в Джанкойском районе.
 Стальное — исчезнувшее село в Джанкойском районе (присоединено к Роскошному).

См. также 
 Стальная
Стальское